Кербер може значити:
 Кербер - у грчкој митологији пас - чувар Хадовог подземног царства
 Кербер (музичка група) - југословенска и српска хард рок група
 Kerberos - изумрли род сисара именован по митолошком псу Керберу
 познате особе:
 Анџелик Кербер, немачка тенисерка
 Јохан Кербер - апотекар и градоначелник Новог Сада
 у астрономији:
 1865 Кербер - астероид
 Кербер (месец) - Плутонов природни сателит